2 miejscowości w Estonii:
 Veelikse – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Abja.
 Veelikse – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Saarde.